Эз-Зарка:

 Эз-Зарка — город в Египте, в мухафазе Думьят.
 Эз-Зарка — город в Иордании, административный центр мухафазы Эз-Зарка.
 Эз-Зарка — мухафаза в центре Иордании.